Аэ́ций, Аэ́тий () — древнее греческое имя.

Известные носители имени:
 Аэтий — персонаж древнегреческой мифологии
 Аэтий (Аэций; I век до н. э.) — древнегреческий философ, предполагаемый в концепции Германа Дильса доксограф
 Аэтий (также Джан-Дарада; I век) — евнух Эфиопской царицы Кандакии, апостол, просветитель Эфиопии
 Флавий Аэций (; ок. 396 454) — полководец Западно-Римской империи
 Аэций Антиохийский (IV век) — христианский теолог-арианин, прозванный безбожником
 Аэций из Амиды (ок. 502 575) — врач
 Аэций Ранов — псевдоним поэта Александра Ранова (1899—1979)

Примечания